Doumé (miasto) – miasto w Kamerunie
 Doumé (rzeka) – rzeka w Kamerunie i RŚA